Lubanski steht für:
 Powiat Lubański, ein Powiat in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Złotniki Lubańskie, ein Dorf in der Gemeinde Leśna, Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Lubanski oder Lubański ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Lubanski (* 1948), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Józef Lubański (1914–1946), polnischer Physiker
 Włodzimierz Lubański (* 1947), polnischer Fußballspieler